Вернио:

 Вернио — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Прато.
 Вернио — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер.